Bernhardsdorf ist ein Ortsname:

 Bernhardsdorf (Aalen), Weiler im Stadtteil Dewangen von Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bernhardsdorf, deutscher Name des Dorfes Bernadea in der Gemeinde Bahnea im Kreis Mureș, Region Siebenbürgen, Rumänien

Siehe auch:
 Bernhardsweiler